Джошуа Меллоді народився 1 червня 1989 в Пензансі, він же Zomboy.Також відомий під іменами Joshua Mellody i Place Your Bets.Британський музичний продюсер та DJ.

Біографія 
Народився в невеликому містечку Пензанс, недалеко від Корнуолу, Велика Британія. Розпочав свою музичну кар'єру в 2010 році. Перша робота яка вийшла в світ — ремікс на трек «Only Girl» від виконавиці Rihanna. Перший сольний альбом — «Game Time», вийшов на тоді ще молодому лейблі «Never Say Die» 8 серпня 2011 року. У даний момент він вже зібрав навколо себе багатомільйонну армію фанатів у всьому світі. До того ж Джошуа є хедлайнером таких фестивалів як «Electric Daisy Carnival», «Ultra Music Festival», «TomorrowWorld» та ін. Хоча він є основним артистом «Never Say Die Records», його роботи випускалися на таких лейблах як «OWSLA», «Ministry Of Sound» і «No Tomorrow Records».

Дискографія

Альбоми

Сингли

Ремікси

Інші роботи

Офіційні сайти 
 

Британські музиканти
Музиканти за алфавітом
Персоналії за алфавітом
Народились 1 червня
Народились 1989
Уродженці Великої Британії